Le qualificazioni del singolare  del BCR Open Romania sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo BCR Open Romania 2005 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Carlos Berlocq (secondo turno)
 Albert Portas (Qualificato)
 Kristof Vliegen (secondo turno)
 Oliver Marach (Qualificato)

 Juan Antonio Marín (ultimo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (Qualificato)
 Victor Ioniță (ultimo turno)
 Daniel Gimeno Traver (primo turno)

Qualificati 

 Rubén Ramírez Hidalgo
 Albert Portas

 Mariusz Fyrstenberg
 Oliver Marach

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BCR Open Romania 2005